Краљ Карл -{XVI}- Густаф од Шведске (), рођен 30. априла 1946. као Карл Густаф Фолке Хубертус (), је монарх на челу Краљевине Шведске.

Детињство и образовање 

Био је пето дете и први син принцезе Сибиле и принца Густава Адолфа. У време његовог рођења Шведском је владао његов прадеда Густаф V. Очева смрт у авионској несрећи недалеко од Копенхагена у Данској, 26. јануара 1947. године, довела је га на друго место у наследном низу за шведски трон. Смрћу његовог прадеде на трон је дошао Карлов дед Густав VI Адолф и Карл Густаф се померио на прво место у наследном низу.

По завршетку средње школе, тада још принц, Карл Густаф је провео две и по године у шведској армији и морнарици. Завршио је студије историје, социологије, политичких наука и економије.

Владавина 

Дана 15. септембра 1973. године умро је Густаф -{VI}- Адолф и Карл Густаф је постао краљ Шведске као Карл -{XVI}- Густаф. Устоличен је 19. септембра у краљевској палати у Стокхолму. Густаф -{VI}- Адолф био је последњи шведски краљ који је користио традиционалну титулу монарха (Краљ Швеђана, Гота и Венда) која се користила још од успостављања наследне монархије 1544. године, пошто је Карл -{XVI}- Густаф одлучио да користи једноставнију титулу краља Шведске.

Породица 

Током Олимпијских игара 1972. године Карл је, још као крунски принц, упознао Силвију Соммерлат. Веридбу са Силвијом објавио је 12. марта 1976. године. Венчање је одржано три месеца касније, 19. јуна, у катедрали Сторкуркан у Стокхолму. Било је то прво венчање владајућег шведског монарха од 1797. године (претходни монарси су на трон долазили већ венчани). Да је краљ Карл -{XVI}- Густаф оженио Силвију за живота свога деде изгубио би место у наследном низу, пошто је Густаф -{VI}- Адолф веровао да принц мора оженити принцезу. Из истог разлога се, исте године када и он, Карлов стриц оженио Велшанком скромног порекла и са којом је био у вези деценијама.

Краљ и краљица имају две ћерке и једног сина, који је у тренутку рођења био престолонаследник. Међутим, уставна реформа која је требало да доведе на снагу једнаку примогенитуру по којој је најстарије дете, без обзира на пол, престолонаследник, већ је била покренута у време његовог рођења. Ова реформа учинила је краљево најстарије дете, принцезу Викторију, престолонаследницом. Шведска је била прва монархија на свету која је успоставила једнаку примогенитуру. Викторија је 2010. удата за Данијела, војводу од Вестерготланда.

Краљевска породица користи палату Дротнингхолм као резиденцију од 1980. године, а Стокхолмску краљевску палату као радно место.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Улога монарха 

Краљеве дужности су репрезентативног и церемонијалног карактера, као што су званичне посете шефа државе и отварање годишње седнице парламента. У краљеве интересе спадају технологија и пољопривреда, и понајвише аутомобили. У лето 2005. године доживео је малу саобраћајну несрећу.

Новинари су много пута приметили да краљ погрешно пише своје име - у званичним документима и приликом посете рудника бакра када се погрешно потписао на камен. Његова супруга, краљица Силвија, у телевизијском интервјуу признала је да њен супруг пати од дислексије, поремећаја способности читања и писања.

Референце

Спољашње везе 

 Званична биографија 
 Балканци уцењују краља Шведске („Вечерње новости“, 19. јун 2011)

Рођени 1946.
Шведски краљеви
Династија Бернадот
Швеђани
Шведска краљевска породица